Hultén, aäven skrivet Hulthén,  är ett svenskt efternamn. Det kan avse:

 Anneli Hulthén, (född 1960), socialdemokratisk politiker och ämbetsman
 Bertil Hultén (1916–2014), arkitekt
 Bo Hultén, (född 1945), konstnär
 Carin Stenström, ogift Hultén (född 1947), journalist och författare
 C.O. Hultén (1916–2015), konstnär
 Elisabet Hultén, (född 1975), journalist och programledare
 Eric Hultén (1894–1981), botaniker och växtgeograf
 Erik Hulthén (1891–1972), fysiker
 Eva-Lotta Hultén (född 1972), journalist och kritiker 
 Fredrik Hultén (1919–1980), konstnär
 Gösta Hultén (född 1944), författare och journalist 
 Hans Hultén (aktiv på 1600-talet), guldsmed
 Hjalte Hultén (1912–1995), läkare
 Jens Hultén (född 1963), skådespelare
 Lamek Hulthén (1909–1995), teoretisk fysiker
 Lars Hultén (1943–2017), högerextremist
 Maj Hultén (konstnär) (född 1886), konstnär
 Maj Hultén (skådespelare) (född 1932), skådespelare 
 Olle Hultén (1897–1984), kirurg, professor
 Patrik Hultén (född 1975), illustratör
 Pontus Hultén (1924–2006), museiman och konstsamlare
 Ragnar Hultén (1897–1997), sångare och sångpedagog med professors namn
 Siri Hultén (född 1982), översättare, förläggare och redaktör
 Sofia Hultén (född 1972), installations- och videokonstnär
 Vivi-Anne Hultén (1911–2003), konståkare och Olympier
 Zannah Hultén (1955–2018), musiker
 Örjan Hultén (född 1966), jazzmusiker

Se även 
 Hulten, ort i Gilze en Rijen, Nederländerna

Svenska efternamn